Морган Эндрю Робертсон (; 30 сентября 1861 — 24 марта 1915) — американский писатель в жанре фантастики.

Биография 
Морган Робертсон родился в 1861 году в семье капитана корабля Эндрю Робертсона и Амелии Глессфорд. В 1866 году стал юнгой на кораблях торгового флота, в 1877 году, устав от моря, уходит в звании первого помощника капитана. После Робертсон стал изучать ювелирное дело в колледже Cooper Union, а следующие  работал с бриллиантами. Но из-за ухудшения зрения Морган Робертсон оставил работу и приступил к написанию небольших рассказов и новелл. Свои произведения он размещал в журналах McClure’s и Saturday Evening Post.

Самым известным произведением Робертсона стала повесть, впервые изданная в 1898 году под названием «Тщетность» () и переизданная с небольшими изменениями в 1912 году под названием «Тщетность, или крушение Титана» () (в русском переводе Ю. Суленко — «Тщетность, или Гибель Титана»). В ней описывается последнее плавание корабля «Титан», считавшегося непотопляемым и затонувшего в третьем обратном рейсе, при попытке поставить рекорд скорости в пересечении Атлантического океана. Известность «Тщетность» получила через 14 лет, когда в апреле 1912 года от столкновения с айсбергом затонул лайнер «Титаник». Вопреки распространённому мнению, история Робертсона не детально совпадает с реальной катастрофой, а лишь в общих чертах перекликается с ней. При этом почти полностью совпадают основные технические характеристики «Титана» Робертсона и реального «Титаника» (однако варианты 1898 и 1912 гг. отличаются, в первоначальном издании у "Титана" имелись четыре мачты с парусами, однако в переиздании рассказа летом 1912 года автором были внесены правки, которые устраняли анахронизмы), время крушения (апрельская полночь), причина крушения (предельная скорость в сложной ледовой обстановке, хотя в романе стоял туман, и, как следствие, столкновение с айсбергом и сильные повреждения правого борта) и главная причина большого числа жертв (нехватка шлюпок из-за уверенности судовладельцев в непотопляемости судна).

В 1905 году Робертсон опубликовал роман «Подводный разрушитель» (). В нём он описал подводную лодку, управляемую с помощью устройства, названного «перископом». Несмотря на заявление писателя об изобретении этого прибора, в патенте ему было отказано.

Морган Робертсон был найден мёртвым 24 марта 1915 года в гостиничном номере отеля в Атлантик-Сити, Нью-Джерси. Считается, что причиной смерти стало отравление паральдегидом. Был похоронен на кладбище Грин-Вуд, Бруклин.

Публикации

Романы и повести 
 A Tale of a Halo (1894)
 Futility (1898)
 Futility, or the Wreck of the Titan (1912)
 Masters of Men: A Romance of the New Navy (1901)
 Shipmates (1901)
 Sinful Peck (1903)
 The Grain Ship (1914)
 Over the Border (1914)
 Beyond the Spectrum (1914)

Рассказы 
 The Three Laws and the Golden Rule (1898)
 Spun Yarn (1898)
 Where Angels Fear to Tread: And Other Tales of the Sea (1899)
 The Battle of the Monsters (1899)
 Down to the Sea (1905)
 The Dollar (1905)
 Land Ho! (1905)

Автобиографии 
 Morgan Robertson: The Man (1915)

Примечания

Ссылки 
 Titanic — Futility

Писатели-фантасты США
Титаник
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»
Выпускники Купер-юнион